Râul Urlieșu este un toponim românesc, care se poate referi la,

 Râul Urlieșu, Olteț — afluent de stânga al râului Olteț, care este - la rândul său - un afluent de dreapta râului Olt. 
 Râul Urlieșu, Sebeș — curs de apă, afluent de stânga al râului Sebeș, care este, la rândul său, afluent de stânga al râului Mureș. 

Toponime românești